Ці́сик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Богдан Цісик — український письменник, входив до складу львівської літгрупи «Дванадцятка».
 Цісик Володимир Олександрович (1913—1971) — скрипаль-віртуоз, музичний діяч і педагог, професор музики.
 Цісик Квітка Володимирівна (1953—1998) — американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна і блюзова співачка. Виконавиця українських народних і популярних пісень.
 Цісик Омелян (1887—1970) — літературознавець, освітній діяч, гімназійний професор.

Українські прізвища